Марина Николаевна Горбачёва () — советская российская футболистка, защитник красноярской «Сибирячки» и сборной России.

Карьера 
Первой и единственной футбольной командой была красноярская «Сибирячка».

Будучи игроком окончила Красноярский государственный торгово-экономический институт.

Достижения 
 командные
 Чемпионат России по футболу среди женщин
 бронзовый призёр (1): 1995
 Кубок СССР по футболу среди женщин
 победитель (1): 1991
 Участник турнира «2 Lyon’ne Cup» среди клубов «Coupe du Centenaire — 1993» (Кубок к 100-летию с образования ФК «Лион» )
 личные
 по итогам сезона 1993 года вошла в список «33 лучших футболистки страны».

Статистика 
 Клубная

Примечание 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Енисей»
Выпускники Красноярского государственного торгово-экономического института